Tóth Mátyás (1918–2002) válogatott magyar labdarúgó
 Tóth Mátyás (1993) magyar színművész